|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel ECM Prague Open) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 15 mei 2005 in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Henrieta Nagyová was ongeplaatst. Zij bereikte de tweede ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door kwalificante Laura Pous Tió.

Het eerste reekshoofd, Dinara Safina uit Rusland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Tsjechische Zuzana Ondrášková in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Safina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters uit 1999 Alexandra Fusai en Nathalie Tauziat hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Iveta Benešová en Dinara Safina, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Jelena Kostanić en Barbora Strýcová.

Het als tweede geplaatste duo Émilie Loit en Nicole Pratt won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jelena Kostanić en Barbora Strýcová in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Française Loit had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Pratt vier.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Henrieta Nagyová uit Slowakije. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2005
Praag